Hürtgenwald (gemeente), een Duitse gemeente in de deelstaat Noordrijn-Westfalen,
 Hürtgenwald (bos), een bos in de buurt van Aken

Zie ook
 Slag om het Hürtgenwald, een veldslag die plaats vond tijdens de Tweede Wereldoorlog in de laatste maanden van 1944